Czarcie koło (czarci krąg) – kolisty wzór wśród traw
 Czarcie koło – radziecki film z 1926 roku